Ксе́рокс (от  [kseros] «сухой»):
 Ксерокс (в рекламных материалах также: копир) — копировальный аппарат электрографического типа с порошковым красящим элементом, нарицательное наименование любого копировального аппарата. Происходит от установившегося в русском языке неверного произношения имени компании-производителя — Xerox (Зирокс). («Слово ксерокс — первоначально также название производственной марки изделия — пишется без кавычек».);
 Xerox Corporation — американская компания, пионер массового выпуска копировальных аппаратов;
 Ксерокс — [реже] а) ксерокопия б) любая фотокопия.

История создания 
Первую ксерокопию отпечатал адвокат Честер Карлсон (США) в 1938 году. Процесс получил тогда название «Ксерография». В повседневную жизнь ксерокс вошёл после 1959 года.

См. также 
 Товарные знаки, ставшие именами нарицательными
 Дело о «коробке из-под ксерокса»
 Ксерофтальмия
 Ксеродерма
 Ксеростомия и т. д.

Примечания